Nandi peut désigner :
 Nandi, une figure mythique de l'hindouisme
 les Nandi, une population du Kenya
 le district de Nandi, un district du Kenya
 le nandi, une langue kalenjin
 l'ours Nandi, un animal mythique d'Afrique de l'Est

Patronyme
 Nandi (1760-1827), mère du célèbre Chaka, roi des Zoulous.
 Nandi Glassie (1951-2020), un homme politique des îles Cook